Panzer Dragoon:
 Panzer Dragoon — компьютерная игра в жанре рельсовый шутер.
 Panzer Dragoon — серия видеоигр, выпущенная компанией Sega.
 Panzer Dragoon Orta — компьютерная игра в жанре рельсовый шутер.
 Panzer Dragoon Saga — компьютерная игра в жанре JRPG.

См. также 
 Panzer
 Панцирь